Украдене щастя — п'єса Івана Франка

Опери
 Украдене щастя — чеська опера Владіміра Амброса, 1924
 Украдене щастя — українська опера Юлія Мейтуса, 1960

У кіно

 Украдене щастя (фільм, 1952)
 Украдене щастя (мінісеріал, 1984)
 Украдене щастя (мінісеріал, 2004)